Leps steht für:
 Leps, ein Ort in Sachsen-Anhalt

Leps ist der Familienname folgender Personen:

 Ergas Leps (* 1939), kanadischer Mittelstreckenläufer
 Grigori Leps (* 1962), russischer Sänger und Songwriter
 Günther Leps (1934–2000), deutscher Professor (Biologie, Ökologie und Medizin)
 Irene Leps (* 1959), deutsche Illustratorin
 Karl Leps (1883–1945), deutscher Bäcker und Politiker (SPD, USPD, KPD, NSDAP)
 Otto Friedrich von Leps (1679–1747), preußischer General der Infanterie